Demangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Demangan, Kudus, by, 
 Demangan, Madiun, by, 
 Demangan, Jepara, by, 
 Demangan, Nganjuk, by, 
 Demangan, Ponorogo, by, 
 Demangan, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar